Cibedug (Ciawi), een plaats in Indonesië
Cibedug (Rongga), een plaats in Indonesië